Een verkeersweg:
N208 (België)
N208 (Frankrijk)
N208 (Nederland), zie Provinciale weg 208
N208 (Zwitserland)